Gieren steht für:

 die Drehbewegung um die Gierachse
 den Ortsteil Gierczyn der polnischen Stadt Mirsk im Powiat Lwówecki, Niederschlesien

 einen Familiennamen
 Daniel Gieren (1844–1921), preußischer Generalmajor
 Stefan Gieren, deutscher Filmemacher

Siehe auch: